Gérard Beytout (1930-1990), un producteur de cinéma français;
Jacqueline Beytout (1918-2006), une femme d'affaires française;
Nicolas Beytout (né en 1956), un journaliste politique et éditorialiste français.